Фаэтуса — в греческой мифологии одна из дочерей Гелиоса, вместе со своей сестрой Лампетией пасшая стада на острове Тринакрия.
 (296) Фаэтуса — типичный астероид главного пояса, который был открыт 19 августа 1890 года.